Pers kan syfta på:
 Pers, Cantal
 Pers, Deux-Sèvres